El término «Gay Saber» puede referirse a:
la obra de Friedrich Nietzsche también conocida como La gaya ciencia;
Lo Gay Saber, revista literaria fundada en Barcelona en 1868; o al
Mestre en Gay Saber, título honorífico con que era investido el ganador de tres premios ordinarios de los Juegos Florales de Barcelona.